

Волкейно — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Волкейно — переписна місцевість, штат Гаваї